La cena, filme (1998) com Fanny Ardant e Vittorio Gassman exibido no Brasil como "O Jantar"
 Het diner, filme (2013) neerlandês traduzido no Brasil como "O Jantar"
 The Dinner, filme (2017) com Richard Gere e Laura Linney conhecido no Brasil como "O Jantar"